Аэтион из Милета или из Ионии (Αετιων) — древнегреческий скульптор и живописец, современник Александра Македонского.

Согласно Плинию (XXXIV, 50) сделал статую Асклепия из кедрового дерева. Известен как автор картин: «Дионис», «Трагедии», «Комедии», «Семирамида» (возможно, её свадьба с Нином), а также «Свадьба Александра и Роксаны». Ни одна из его работ не сохранилась.

Оставленное Лукианом описание картины «Свадьба Александра и Роксаны» было источником вдохновения для некоторых художников эпохи Возрождения («Венера и Марс» Боттичелли). Будучи выставленной на Олимпийских играх, картина вызвала такое восхищение судей, что один из них отдал свою дочь в жёны художнику.

Литература 
 Чубова А. П., Конькова Г. И.. Давыдова Л. И. Античные мастера. Скульпторы и живописцы. Искусство. 1986. стр.119, 174
 А. Корсо. Аэтион, художник эпохи Александра. В сб. «Актуальные проблемы теории и истории искусства», Выпуск 7, Спб, 2017, стр. 103—110

Скульпторы Древней Греции
Художники Древней Греции